Colurella är ett släkte av hjuldjur som beskrevs av Bory de St.Vincent 1824. Colurella ingår i familjen Lepadellidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Hjuldjur
Colurella